Детская музыкальная школа № 10 имени С. С. Прокофьева — муниципальная музыкальная школа в Ростове-на-Дону.

История 
Детская музыкальная школа № 10 имени С. С. Прокофьева была организована в Ростове-на-Дону в 1987 году. В 2003 году постановлением мэра города школе было присвоено имя выдающегося русского композитора-новатора Сергея Прокофьева.

За годы своего существования в школе было воспитано более полутора тысяч юных музыкантов, многие из которых стали профессиональными исполнителями.

в 2010 году джазовые ансамбли школы «Эстафета» и «Джа-Да» приняли участие в венгерском международном детском фестивале «Веспремские игры» и стали победителями в номинации «Инструментальный вокал».

В 2011 году ансамбль мальчиков «Ростовские орлята» школы № 10 стал лауреатом Международного фестиваля «Звёздная юность планеты» в номинации «Академическое пение». В этом же году «Ростовские орлята» заняли третье место на фестивале «Звёздный дождь».

Известные сотрудники и ученики 
 Каморник, Ольга Сергеевна (1984) — выпускница школы, российская гитаристка.
 Клиничев, Леонид Павлович (1938) — председатель жюри конкурса «Музыкальные витражи», российский композитор, педагог.
 Лихачёва, Анна Юрьевна (1993) — выпускница школы, российская гитаристка.
 Хевелев, Алексей Александрович (1979) — преподаватель школы, российский композитор, пианист, педагог.

Руководители школы 
 с 2014 по наст. время — Теличенко, Юрий Александрович
 с 1987 по 2014 — Свищева, Людмила Александровна

Конкурс юных композиторов «Музыкальные витражи» 
С 2003 года в ростовской Детской музыкальной школе № 10 им. С. С. Прокофьева проводится конкурс юных композиторов «Музыкальные витражи». Жюри конкурса возглавляет известный композитор Леонид Клиничев. В 2015 году шестой по счёту конкурс был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе 2015 года приняли участие 25 юных композиторов от 7 до 18 лет из шести городов Ростовской области. Торжественное закрытие конкурса состоялось в Малом зале Ростовской государственной консерватории.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Детской музыкальной школы № 10 имени С. С. Прокофьева

Школы Ростова-на-Дону